Парсела Досе има више значења:

 Парсела Досе, Ехидо Насионалиста (Енсенада), насеље у савезној држави Доња Калифорнија у Мексику
 Парсела Досе (Бенито Хуарез), насеље у савезној држави Кинтана Ро у Мексику